Frank Parr ist der Name folgender Personen:

* Frank Parr (Schachspieler) (1918–2003), britischer Schachspieler
 Frank Parr (Musiker) (1928–2012), britischer Jazzposaunist und Cricketspieler